Октавия Ленора Спенсер (; род. 25 мая 1970) — американская актриса. Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премии Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Прислуга».

Жизнь и карьера 
Октавия Спенсер родилась в Монтгомери, штат Алабама. Она является шестой из семи детей. Спенсер закончила Обернский университет со степенью бакалавра в области гуманитарных наук.

Спенсер начала карьеру с малых ролей в кино и на телевидении. Её дебют на экране состоялся в 1996 году с незначительной роли в фильме «Время убивать». Позже она появилась в нескольких десятках фильмов и телесериалов, исполняя незначительные роли второго плана. Она появилась в эпизодах таких сериалов как «Полиция Нью-Йорка», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Журнал мод», «Медиум», «C.S.I.: Место преступления», «Теория Большого взрыва», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Адвокатская практика», «Дурнушка» и многих других. Она добилась успеха как комедийная актриса. В 2009 году Entertainment Weekly включил её в список «25 самых смешных актрис Голливуда».

В 2011 году она исполнила одну из главных ролей в кинофильме «Прислуга», за которую получила хорошие отзывы от критиков, а также несколько наград и номинаций, в том числе стала лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
После победы на «Оскаре» Спенсер добилась дальнейшего успеха. В 2013 году она приняла участие в фильме «Станция «Фрутвейл»» (2013). Следующей её успешной работой стал фильм «Скрытые фигуры» (2016). Героиня Спенсер — математик Дороти Вон, терпящая дискриминацию со стороны коллег. Актерская игра Октавии Спенсер получила восторженные отзывы от кинокритиков и принесла ей номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В 2017 Спенсер снялась в фильме Гильермо Дель Торо «Форма воды», в котором создала образ Зельды Далилы Фуллер, подруги главной героини Элайзы Эспозито — немой уборщицы, в исполнении Салли Хокинс. За создание этого образа Октавия Спенсер получила очередные номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Octavia Spencer biography from Comedy Central
 http://backstage.blogs.com/blogstage/2010/05/perfect-casting.html
 Octavia Spencer Interview with Back Stage
 «The Quip Queen»

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Обернского университета
Киноактрисы США